Andilly (Charente-Maritime)
Andilly (Meurthe-et-Moselle)
Andilly (Haute-Savoie)
Andilly (Val-d'Oise)
ook:
 Andilly-en-Bassigny, Haute-Marne